Razzano – frazione di Morro d'Oro in provincia di Teramo
 Monte Razzano – montagna di Campagnano di Roma in provincia di Roma
 Monte Razzano – montagna della provincia di Viterbo
 Virginie Razzano – tennista francese